Адам Горайський (†бл.1591) — люблінський підкоморій
 Адам Горайський (†1602) — відомий кальвінський діяч

Горайські
Сторінки зі списками однофамільців-тезок